Моно може да се односи на:

 Моно, слободан пројекат отвореног кода
 Моно (Онтарио), градић у Канади
 Моно (Италија), насеље у Италији
 Моно (народ), северноамерички домородачки народ